Села:
 Моринці — Черкаська область, Звенигородський район (місце народження Тараса Шевченка)
 Моринці — Черкаська область, Корсунь-Шевченківський район